Аликберов — фамилия.

Известные носители:
 Аликберов, Аликбер Калабекович (род. 1964) — российский историк и исламовед.
 Аликберов, Гаджи Апаевич (1910—1974) — советский партийный деятель и учёный.
 Аликберов, Виталий Мурсалович (1944—2014) — украинский художник-живописец.

См. также 
 Алекперов